Die Liste der Länderspiele der isländischen Männer-Handballnationalmannschaft enthält alle Länderspiele der isländischen Männer-Nationalmannschaft im Hallenhandball.

Liste der Spiele

Weblinks 
 . In: hsi.is (isländisch).

Einzelnachweise 

Isländische Handballnationalmannschaft
Island Manner